Die Gazprom Hungarian Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. April 2017 in Budapest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden zum 65. Mal in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt, die jedoch im Gegensatz zur ersten Ausgabe der Gazprom Hungarian Open, welche nur zur ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. April 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Budapest